Котельно — название населённых пунктов в России:

 Котельно — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Котельно — деревня в Островском районе Псковской области.